National Basketball League, prima lega professionistica di pallacanestro della storia
 National Basketball League, defunta lega statunitense
 National Basketball League, massimo campionato australiano
 National Basketball League, massimo campionato neozelandese
 National Basketball League, massimo campionato giapponese
 National Basketball League, defunto campionato britannico
 National Basketball League, lega cestistica canadese attiva dal 1993 al 1994
 National Basketball League of Canada, massimo campionato cestistico canadese